Albrecht IV van Habsburg (+1239), graaf van Habsburg (1232-1239)
 Albrecht IV van Saksen-Lauenburg (1315-1343), hertog van Saksen-Bergedorf-Mölln (1321-1343)
 Albrecht IV van Mecklenburg (ca. 1362-1388), hertog van Mecklenburg (1383-1388)
 Albrecht IV van Oostenrijk of Albrecht IV van Habsburg (1377-1404), aartshertog van Oostenrijk (1395-1404)
 Albrecht IV van Anhalt (+1423), graaf van Anhalt-Zerbst, later Anhalt-Köthen (1382-1423)
 Albrecht IV van Brunswijk-Osterode (1419-1485), (mede)hertog van Brunswijk-Grubenhagen (1427-1485, als Albrecht II) en Osterode
 Albrecht IV van Beieren (1447-1508), hertog van Beieren (1465-1508)